Адальберт Фальк (; 10 августа 1827, Силезия — 7 июля 1900, Хамм) — прусский государственный деятель.

Был прокурором при различных прусских судах; вместе с Рённе, Генрихом Симоном, Кохом и Грэфом составил «Ergänzungen und Erläuterungen der preussischen Rechtsbücher» (изв. под именем «Fünfmännerbuch»).

Биография 
В 1861 году призван на службу в министерство юстиции в Берлин. В 1858—1861 и 1867—1882 годах был членом прусской палаты депутатов, в 1867 году — членом учредительного северогерманского рейхстага, в 1873—1882 годах — германского рейхстага.

Сначала (1858—1861) он входил в состав небольшой партии Матиса; после 1867 года не принадлежал ни к одной партии, за исключением периода 1878—1879 годов, когда примкнул к имперской партии, и 1881—1882 годах, когда присоединился к национал-либеральной партии, к которой он всё время был очень близок.

По своим воззрениям был умеренным либералом, сторонником сильной государственной власти, противником политических притязаний Католической церкви, сторонником объединения Германии и германизации ненемецких элементов страны. Это побудило Бисмарка, когда он решил вступить в борьбу с католическим духовенством и партией Центра (Deutsche Zentrumspartei), поручить Фальку вместо удалённого им Мюлера пост министра народного просвещения и культов (январь 1872). С тех пор его имя тесно связано с историей культуркампфа.

Первым его делом было проведение закона о государственном контроле над школами (Schulaufsichtsgesetz), подготовленного ещё Мюлером и подорвавшего влияние как католической, так и евангелической церкви на низшие школы Пруссии. Затем при его ближайшем участии были проведены майские законы (см. Культуркампф); все резкие полицейские меры против католических духовных были приняты либо непосредственно им, либо по крайней мере с его молчаливого одобрения. Точно так же он сурово преследовал польские школы. Вместе с тем, однако, Фальк принял длинный ряд мер для реформирования как низшего, так и высшего образования Пруссии; число школ и иных учебных заведений было значительно увеличено, материальное положение учителей поднято, они сделаны более независимыми от вмешательства властей. Таким образом, память Фалька связана как с ростом и улучшением народного образования и уменьшением государственного полновластия по отношению к учителям, так и с грубым полицейским произволом по отношению к католическому духовенству.

В 1879 году, когда Бисмарк ради проведения своей протекционной системы стал нуждаться в поддержке центра, он пожертвовал Фальком, которого заместил Путткаммером; в деле народного просвещения наступила реакция. Фальк принял горячее участие в выборах в прусский ландтаг, отстаивая свои взгляды и протестуя (в опубликованном в газетах письме) против нового направления правительства. В 1882 году он получил назначение на пост председателя судебной палаты в Хамме и сложил с себя депутатские полномочия как в ландтаге, так и в рейхстаге.

Память 
Собрание его речей («Reden, 1872—1879 г.», Берлин, 1880) осталось неоконченным.

Примечания

Литература 
 
 Fischer, «Adalbert F., Preussens einstiger Kultusminister», (Ганновер, 1900).

Министры образования Пруссии
Политики Германии
Депутаты прусского ландтага
Члены Прусской академии наук